Harold George "Hap" Holmes, född 21 februari 1892 i Aurora, Ontario, död 27 juni 1941 nära Fort Lauderdale, Florida, var en kanadensisk professionell ishockeymålvakt.
Hap Holmes spelade för Toronto Blueshirts i NHA, Seattle Metropolitans i PCHA, Toronto Arenas och Detroit Cougars i NHL samt för Victoria Cougars i WCHL och WHL åren 1912–1928.

Karriär
Hap Holmes vann Stanley Cup fyra gånger; med Toronto Blueshirts 1914, Seattle Metropolitans 1917, Toronto Arenas 1918 samt med Victoria Cougars 1925. Holmes är en av endast tio spelare genom historien som vunnit Stanley Cup med tre eller fler olika lag, och tillsammans med Jack Marshall en av endast två spelare som vunnit Stanley Cup med fyra olika lag.

Hap Holmes dog i juni 1941 nära Fort Lauderdale, Florida, 49 år gammal. 1972 valdes han posthumt in som ärad medlem i Hockey Hall of Fame.

Statistik
M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, MIN = Spelade minuter, IM = Insläppta mål, N = Hållna nollor, GIM = Genomsnitt insläppta mål per match

Externa länkar
Hap Holmes nhl.com
Hap Holmes justsportsstats.com

Referenser

Noter

Födda 1892
Avlidna 1941
Män
Kanadensiska ishockeymålvakter
Spelare i Seattle Metropolitans
Spelare i Toronto Blueshirts
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Idrottare från Ontario
Personer från Aurora, Ontario
Stanley Cup-mästare 1925
Stanley Cup-mästare 1918